Сантьяго Аркос Арлеги (; 1822—1874) — чилийский мыслитель, общественный и политический деятель, журналист и писатель, утопический социалист.

Ранние годы 
Аркос был четвертым и последним сыном родившегося в Испании предпринимателя и революционного военного инженера Антонио Аркоса и Исабель Петронилы Арлеги Родригес.

После падения Бернардо О’Хиггинса в 1823 году родители Аркоса сбежали в Париж, создав там финансовый концерн.

Возвращение в Чили 
Неудовлетворенный жизнью во Франции, получающий там образование Аркос-младший бросает вызов желаниям своего отца, воспринимает идеи Революции 1848 года, вовлекается в революционную политику и в конечном счёте возвращается через Соединенные Штаты в Чили, где связывается с реформистскими элементами в Вальпараисо и активно участвует в политической жизни как член либерального движения (в 1849 году вступил в либеральный «Клуб реформы»).

После революций 1848 года его отец в итоге также последовал за ним, вернувшись в Чили, продолжил там финансовую деятельность и основал первый чилийский банк, который, впрочем, закрылся уже в 1850 году.

Аркос отказался возвращаться в Европу со своим отцом и в марте-апреле 1850 года вместе с Франсиско Бильбао создал «Общество равенства» (Sociedad de Igualidad) — революционной организации, ставившей целью свержение власти землевладельческой олигархии и установление буржуазно-демократического строя; она проложила путь к Чилийской революции 1851 года.

Однако сам Аркос осудил союз с либералами и вышел из общества. После разгрома «Общества равенства» и гражданской войны в Чили в 1852 году он был арестован и выслан из страны. В эмиграции побывал в Перу, Калифорнии (США) и Аргентине, где написал программную работу «Письмо Франсиско Бильбао», в которой изложил проект построения в Чили эгалитарного общества после проведения аграрной, финансовой и политической реформ. Однако его попытки помочь революционным усилиям в Чили оказались тщетны.

Вновь в эмиграции 
В Аргентине участвовал в гражданской войне в 1859 году на стороне либералов, написал на французском языке значительную работу по истории страны. Он также написал трактат La cuestion de los indios: las fonteras y los indios (1860), в котором содержался призыв к военным действиям против коренных народов.

После многих лет революционной деятельности в Южной Америке в 1860 году вернулся в Европу, вновь осев в Париже в 1865 году. Являясь по отцу испанцем, участвовал в выборах 1869 года в Учредительные кортесы от крайне левых — Федеральной демократической республиканской партии. Потерпев неудачу на выборах, уехал в Италию.

После поражения Парижской коммуны 1871 года вернулся в Париж. Когда у него был диагностирован рак горла, он покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку Сена в 1874 году.

Произведения 
 Cuentos de tierra adentro o extracto de los apuntes de un viajero, 1849
 L'utilité de vaincre dans les localités de la République Argentine 
 Les frontières et les Indiens
 La Plata, une étude historique, 1865
 Sociabilidad chilena

Литература 
 Véase de G. Sanhueza. Santiago Arcos, comunista, millonario y calavera. Santiago: Editorial del Pacífico, 1956

Примечания

Ссылки 
 А. А. Щелчков. Эпоха утопий, время мечтаний: три чилийских утописта Франсиско Бильбао, Сантьяго Аркос, Мартин Пальма // Латиноамериканский исторический альманах. — 2011. — № 11.
 А. А. Щелчков Отражение европейского 1848 года в Чили: «Общество равенства» // Новая и новейшая история. — 2012. — № 12. — C. 64-79.

Журналисты XIX века
Журналисты Чили
Писатели Чили
Политики Чили
Политики Испании
Революционеры Чили
Революционеры Франции
Революционеры Аргентины
Историки Аргентины
Социалисты-утописты
Утопившиеся